Osoby:
 Christoph Trefurt - niemiecki prawnik
 Johann Heinrich Christoph Trefurt - niemiecki lekarz
 Johann Philipp Trefurt - niemiecki prawnik
 Leontij Trefurt – rosyjski dyplomata

Zobacz też:
 Treffurt